Spojení písmen W a T může mít různé významy:

WT 
 Vlnková transformace
 West Texas A&M University
 Wild type neboli divoký typ, pojem v genetice
 War Thunder

Externí odkazy